11. længdegrad kan henvise til:

 11. vestlige længdekreds
 11. østlige længdekreds